Алексе́й Еро́хин:
 Ерохин, Алексей Фёдорович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Ерохин, Алексей Алексеевич (1954―2000) — советский русский писатель, журналист и кинокритик.
 Ерохин, Алексей Михайлович (род. 1957) — российский учёный социолог и деятель высшего образования.